Jacques McClendon (1987-), joueur américain de football américain.
 Lloyd McClendon, (1959 -) un joueur américain de baseball.